Great Bend kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Great Bend (Kansas)
 Great Bend (New York)
 Great Bend (North Dakota)
 Great Bend (Pennsylvania)